Limbella är ett släkte av bladmossor. Limbella ingår i familjen Neckeraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Limbella